De Kantonsraad van Solothurn (Duits: Kantonsrat von Solothurn) is het kantonnaal parlement van het Zwitserse kanton Solothurn. De Kantonsraad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 100 leden (tot 2005 144 leden) die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. De laatste verkiezingen vonden op 12 maart 2017 plaats.

Samenstelling

Voormalige leden 
Onder meer volgende personen zetelden in de Kantonsraad van Solothurn:
 Benedikt von Arx (1871-1875)
 Pirmin Bischof (2005-2007)
 Bernhard Hammer (1856-1868)
 Roberto Zanetti (1993-1999)

Zie ook 
 Regeringsraad van Solothurn

Externe links 
 Officiële website van de Kantonsraad (in het Duits)
 Verkiezingsuitslagen 2001, 2005 (in het Duits)

Solothurn
Solothurn (kanton)